По-долу е представен списък на кметовете на град Казанлък, България.

 
Казанлък